Ги Карбонно Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), ежегодно вручаемый лучшему оборонительному форварду. Победитель определяется по выигранным вбрасываниям, коэффициенту плюс-минус, роли в команде и набранным очкам. Трофей назван в честь Ги Карбонно, трёхкратного обладателя Фрэнк Дж. Селки Трофи (1988, 1989, 1992 гг.), приза вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана в НХЛ. На юниорском уровне он играл за «Шикутими Сагенинс» в QMJHL.

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека